Григо́рий Ива́нович Конова́лов (1908—1987) — русский советский прозаик, педагог. Член ВКП(б) с 1930 года.

Биография 
Родился а в селе Боголюбовка (ныне Сорочинский район Оренбургской области) в крестьянской семье, был батраком, с 1926 года работал на Пермском промышленном комбинате, в 1928—1931 годах учился на рабфаке в Перми, в 1936 году окончил Пермский педагогический институт, затем учился ещё в ИКП в Москве. Член ВКП(б) с 1930 года. В 1940—1941 годах преподавал русскую литературу в Ульяновском педагогическом институте. В годы Великой Отечественной войны служил на ТОФ. После войны вернулся к преподаванию в Ульяновск, где проработал до 1957 года. 

Ульяновская писательская организация, образованная Постановлением Секретариата Союза писателей СССР 25 июня 1951 года, считает инициатором и вдохновителем своего создания Г.И. Коновалова. Он руководил Ульяновским отделением Союза писателей СССР с 1952 по 1954 годы. 

После этого жил в Саратове. Сотрудничал в литературном журнале «Волга». Умер 17 апреля 1987 года. Похоронен в Саратове на Елшанском кладбище.

Литературным творчеством занимался с 1927 года, писал романы («Университет»), рассказы (сборник «Былинка в поле»). Член правления СП РСФСР (1958—1965) и с 1970 года.

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1969) — за роман «Истоки» (1959—1967)
 орден Ленина
 орден Октябрьской Революции
 орден Отечественной войны II степени (23.12.1985)
 орден Трудового Красного Знамени (25.10.1968)
 орден Красной Звезды (29.8.1945)
 медали

Сочинения 
романы
 «Университет», 1947
 «Степной маяк», 1950 (в перераб. варианте: «Вечный родник», 1955)
 «Истоки». 1959, В 2-х тт. — 1969. В 1982 году работу над пьесой по мотивам этого романа вёл Г. С. Соловский
 «Былинка в поле», 1970
 Предел // «Москва», 1974, № 3-4
 Благодарение // «Москва», 1983, № 1

сборники рассказов
 Поиски дивного цветка, 1959
 Беркутиная гора, 1963
 Гнев Кротких, 1969

очерки
 Под одной крышей, 1962

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 Труды в каталоге РГБ.
 Валентин Сорокин. Обида и боль (воспоминания о Коновалове)
 Коновалов, Григорий Иванович // Забытые имена Пермской губернии.
 Г. Коновалов (о нём) по материалам кн. "Портреты: Очерки о писателях Саратова". - Саратов: Приволжское книжное издательство, 1986.

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели-соцреалисты
Выпускники ПермГПУ
Персоналии:Ульяновск
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Родившиеся в Сорочинском районе
Похороненные на Елшанском кладбище Саратова
Писатели Саратова
Участники советско-японской войны (СССР)